Тэраути:

 Тэраути, Хисаити (1879—1946) — фельдмаршал Японской императорской армии.
 Тэраути Масатакэ — японский политик, граф, фельдмаршал, 18-й премьер-министр Японии, 1-й генерал-губернатор Кореи.